Иоганн Шульце:
 Шульце, Иоганн Абрагам Петер (1747—1800) — датский композитор и музыкальный теоретик.
 Шульце, Иоганн Генрих (1687—1744) — немецкий учёный. Примечания